Ti amavo senza saperlo (Easter Parade) – film del 1948 diretto da Charles Walters
Sfilata di Pasqua (Easter Parade) – novella di Rex Stout del 1957